Der SC Stroitel Brest (belarussisch: Будаўнік Брэст) ist ein Hockeyverein aus der belarussischen Stadt Brest an der Grenze zu Polen. Stroitel, was „Bauarbeiter“ bedeutet, wurde 1988 als Sportverein eines Kombinates gegründet.

Geschichte 

Von 1989 bis 1992 nahm der ganz in Rot spielende Verein am Spielbetrieb der höchsten Liga der Sowjetunion teil, ab 1993 an den Meisterschaften von Belarus. Bis 1995 unterstand der Club dem Gewerkschaftskomitee des Kombinates, bevor er sich ab dann in einen unabhängigen Sportverein umwandelte. Stroibel ist bei den Herren der erfolgreichste Hockeyclub in Belarus mit zahlreichen Landesmeisterschaften und Pokalsiegen. Bei der Euro Hockey League 2010/11, wo der Club erstmals antrat, verlor das Team in der Vorrunde klar 2:7 gegen den englischen Verein Reading HC und 0:12 gegen HC Bloemendaal.

1989–2004 gehörte dem Kombinat das Stroitel-Stadion, wo auch der SC Stroitel antrat.

Kader 1. Herren 

 Raman Vitko (* 21. August 1989)
 Yauhen Cherapanau (* 22. März 1981)
 Tsimur Tsimashkou (* 11. August 1983)
 Ihar Litouchanka (* 10. Juli 1982)
 Aliaksandr Biarynchyk (* 7. Januar 1987)
 Vitali Zyshchyk (* 31. Mai 1990)
 Aliaksandr Mankoushki (* 11. Oktober 1973)
 Ivan Kisialevich (* 21. September 1984)
 Valeri Kachmarski (* 3. Februar 1988)
 Aliaksandr Lukashyk (* 13. November 1988)
 Henadzi Khivuk (* 17. Februar 1990)
 Siarhei Lihor (* 25. August 1984)
 Aliaksandr Harchaniuk (* 17. Februar 1990)
 Siarhei Mishevich (* 14. April 1984)
 Andrei Lukashyk (* 15. Oktober 1984)
 Dzmitri Klimovich (* 9. November 1986)
 Aliaksandr Hlinski (* 9. Oktober 1987)
 Ihar Zyshchyk (* 30. April 1987)
 Maksim Satsiuk (* 1. Oktober 1990)
 Eduard Hordzich (* 2. Juli 1974)

Trainer: Mikalai Sankavets

Erfolge 1.Herren 

 EuroHockey Cupwinner Challenge: 1996
 EuroHockey Cupwinner Trophy: 1997
 EuroHockey Club Champions Challenge: 2004
 EuroHockey Club Champions Trophy: 2005
 Euro Hockey Club Trophy: 2015
 Euro Hockey Club Challenge: 2008, 2016, 2017
 Meister Belarus: 1996–2004
 Pokalsieger Belarus: 1994, 1995, 1999–2004

Europapokal

Weblinks 
 Webpräsenz des SC Stroitel Brest

Einzelnachweise 

Brest
Sport (Brest, Belarus)